Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Tom Okker 6-1, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)

 Fred McNair /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1977